Dunlop World Challenge 2011 — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в японском городе Тоёта, префектура Айти.

Соревнования прошли с 21 по 27 ноября на крытых ковровых кортах комплекса Sky Hall Toyota.

Чемпионы прошлого года:
 мужской одиночный разряд:  Тацума Ито
 женский одиночный разряд:  Мисаки Дои
 мужской парный разряд:  Трет Конрад Хьюи /  Пурав Раджа
 женский парный разряд:  Сюко Аояма /  Рика Фудзивара

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Тацума Ито обыграл  Себастьяна Ришика со счётом 6-4, 6-2.

Женщины 

 Тамарин Танасугарн обыграла  Кимико Датэ-Крумм со счётом 6-2, 7-5.
 Тамарин Танасугарн выигрывает 2й титул в сезоне и 14й за карьеру в туре федерации.
 Кимико Датэ-Крумм уступает 2й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Хироки Кондо /  И Чжухуань обыграли  Гао Пэня /  Гао Ваня со счётом 6-4, 6-1.

Женщины 

 Макото Ниномия /  Рико Саваянаги обыграли на неявке на матч  Каролин Гарсию /  Михаэллу Крайчек.
 Впервые в истории турнира титульный матч завершился техническим поражением из-за неявки одного из соперников.

См. также 
 Dunlop World Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Япония
Теннис
Ноябрь 2011 года
2011